Blažević est un patronyme croate dérivé du prénom Blaž (« Blaise ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1970), acteur croate ;
  (né en 1986), footballeur croate ;
  (1912–1996), homme politique croate ;
  (1958–2007), chanteur croate ;
 Miroslav Blažević (1935-2023), entraîneur croate de football.

Notes et références